Die Diamond Nine / Dynamic Italy Open 2013 war das 123. Turnier der Poolbillard-Turnierserie Euro-Tour. Sie wurde vom 28. Februar bis 2. März 2013 in Treviso in der Disziplin 9-Ball ausgetragen.

Sieger wurde der Russe Konstantin Stepanow, der im Finale mit 9:7 gegen den Schweizer Dimitri Jungo gewann.

Finalrunde 
Ab dem Sechzehntelfinale wurden die Spiele im K.-o.-System ausgetragen. Die 32 Teilnehmer dieser Runden wurden im Doppel-K.-o.-System ermittelt.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Italy Open 2013 auf azbilliards.com

Einzelnachweise 

123
Poolbillardveranstaltung 2013
Billardturnier in Treviso